Iput (jpwt) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 6. dynastie:

 Iput I.
 Iput II.